MST est une abréviation pour :
 Maladie sexuellement transmissible ;
 Maîtrise de science et technique, un diplôme universitaire français d'avant la réforme Licence-Master-Doctorat, correspondant désormais au niveau à l'issue d'une première année de Master M1 ;
 Mouvement des sans-terre, organisation paysanne brésilienne ;
 Modèle de similarité textuelle, tuple mathématique utilisé en programmation informatique ;
 Minimum Spanning Tree, en théorie des graphes ;
 Mountain Standard Time, un fuseau horaire américain ;
 Macro-système technique, un concept sociologique ;
 Mise sous tension, dans le domaine des appareils électriques.
 Le Transport Multi-Flux (Multi-Stream Transport ou MST) utilisé dans la norme Display Port à partir de la version 1.2.

MST est un code pour :
 le code IATA de l'aéroport de Maastricht-Aix-la-Chapelle aux Pays-Bas